

Persone
Alberto Contador Velasco – ciclista spagnolo.
Antonio Ignacio Velasco García – cardinale della Chiesa cattolica venezuelano.
Gaspar de Borja y Velasco – cardinale della Chiesa cattolica spagnolo. 
Jesús Velasco – allenatore di calcio a 5 spagnolo.
José María Velasco – pittore messicano.
José María Velasco Ibarra – Presidente dell'Ecuador.
Julio Velasco – allenatore di pallavolo argentino naturalizzato italiano.
Juan Fernández de Velasco – Duca di Frias, un governatore spagnolo del Ducato di Milano.
Juan Zambudio Velasco – calciatore spagnolo.
Juan Velasco Damas – calciatore spagnolo.
Lord Allan Velasco – politico filippino

Altro
20719 Velasco – asteroide del sistema solare.
Velasco – nome proprio, forma originale di Vasco.
Vasco – ex città texana, poi incorporata nella città di Freeport, Stati Uniti d'America.